Сезон 1997/1998 стал для «Ювентуса» 96-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

|-
!colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left"|
|-bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
!colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки